AFU steht für:
 Agentenfunk (auch: Afu)
 Amateurfunk(dienst) (auch: AFu)
 Afrinat International Airlines (ICAO-Code), gambische Fluggesellschaft
 Armed Forces of Ukraine, engl. für die Ukrainischen Streitkräfte

Afu steht für:
 Afu Stream, ein Fluss in American Samoa
 Afu-Ra (* 1973), US-amerikanischer Rapper 

afu steht für:
 Awutu (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Guang-Sprachen in Ghana

Abkürzung